Do soutěže čtyřhry juniorů na melbournském Australian Open 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu na australském grandslamu byl rakousko-australský pár Lucas Meidler a Bradley Mousley, jehož členové již nemohli startovat pro věkové omezení.

Vítězem se stala australská nenasazená dvojice složená ze 17letých Australanů Jakea Delaneyho a Marca Polmanse, kteří ve finále zdolali polsko-slovenské turnajové osmičky Huberta Hurkacze a Alexe Molčana. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 0–6, 6–2, rozhodl o vítězích až supertiebreak dvoubodovým rozdílem míčů [10–8]. Pro oba australské juniory znamenal titul premiérovou grandslamovou trofej.

Každý z vítězů si do juniorského žebříčku připsal 270 bodů.

Nasazení párů 
  Chung Yun-seong /  Hong Seong-chan (1. kolo)
  William Blumberg /  Orlando Luz (čtvrtfinále)
  Miomir Kecmanović /  Michael Mmoh (semifinále)
  Corentin Denolly /  Johan Nikles (2. kolo)
  Akira Santillan /  Tim van Rijthoven (čtvrtfinále)
  Sora Fukuda /  Mikael Ymer (2. kolo)
  Lloyd Harris /  Juan José Rosas (2. kolo)
  Hubert Hurkacz /  Alex Molčan (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015